Лаврентиды — административный регион провинции Квебек, Канада.

До прихода французских земледельцев, начавших освоение долин в первой половине XIX века, территория региона была заселена индейцами племени монтанье. В XX веке регион стал популярным туристическим центром провинции, предлагая летний отдых в коттеджах на берегу живописных озёр, а зимой горнолыжные и беговые трассы курортов Сен-Совёр и Мон-Тремблан.

Лаврентиды остаются популярным местом отдыха для жителей Монреаля, и туристов из Новой Англии и Онтарио, хотя со строительством основных шоссе через район в 1970-х годах (Autoroute 15), население региона неуклонно растет. Крупнейшим городом региона является Сен-Жером на крайнем юго-востоке, с населением 63 729 жителей (2006 год).

Подразделения 
Муниципалитеты регионального округа

 Антуан-Лабелль, региональный окружной муниципалитет, Квебек
 Аржентёй, региональный окружной муниципалитет, Квебек
 Дё-Монтань, региональный окружной муниципалитет, Квебек
 Ла Ривьер-дю-Норд, региональный окружной муниципалитет, Квебек
 Лаврентиды, региональный окружной муниципалитет, Квебек
 Пей-д’ен-О, региональный окружной муниципалитет, Квебек
 Мирабель, город и окружной муниципалитет, Квебек
 Терез-де-Бленвилль, региональный окружной муниципалитета, Квебек

Индейская резервация
 Донкастер, Квебек

Ссылки 
 Portail régional des Laurentides Portail régional des Laurentides
 Tourism Laurentians Official website — Site Officiel
 Annuaire commercial et industriel et plus. INFOLAURENTiDESCommercial and industrial directory and more. http://www.infolaurentians.ca

Административное деление Квебека